

Codici 
 PIX – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Pico Island (Portogallo - Azzorre)

Informatica 
Pix – tipo di CAPTCHA

Altro 
 Pix (Peeves) – personaggio della saga di Harry Potter